Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Côte-Nord

Baie-Johan-Beetz

Baie-Trinité

Fermont

Forestville

Franquelin

Les Bergeronnes

Les Escoumins

Port-Cartier

Sainte-Anne-de-Portneuf

 : La municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf devient la municipalité de Portneuf-sur-Mer.

Tadoussac

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Côte-Nord
Histoire de la Côte-Nord
 Résultat